gmina Raków – gmina wiejska, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie
dawne gminy:
 gmina Raków – dawna gmina wiejska, powiat jędrzejowski, woj. kieleckie
 gmina Raków – dawna gmina wiejska, powiat stołpecki/mołodeczański, woj. nowogródzkie/woj. wileńskie